Бра́йан Стэ́нли Ро́бсон (; род. 11 ноября 1945, Сандерленд, Англия), более известный как Поп Робсон () — английский футболист, нападающий. Известен по выступлениям за английские клубы «Ньюкасл Юнайтед», «Вест Хэм Юнайтед» и «Сандерленд». После завершения карьеры футболиста занимался тренерской деятельностью.

Клубная карьера 
В профессиональном футболе Робсон дебютировал в клубе «Ньюкасл Юнайтед», в котором провёл почти половину своей карьеры, вместе с «Ньюкаслом» он стал обладателем Кубка ярмарок в сезоне 1968/69. 70-е годы он провёл в клубах «Вест Хэм Юнайтед» и «Сандерленд», в составе «Вест Хэма» стал лучшим бомбардиром Первого дивизиона Футбольной лиги в сезоне 1972/73. В 80-х годах Робсон продолжал играть в не самых сильных клубах и доиграл до 40-летнего возраста, завершил карьеру в 1985 году в клубе «Гейтсхед».

Тренерская карьера 
Являясь действующем футболистом Робсон стал играющим тренером клуба «Карлайл Юнайтед», затем недолгое время тренировал «Сандерленд». После завершения игровой карьеры работал на различных тренерских и скаутских должностях в клубах «Хартлпул Юнайтед», «Манчестер Юнайтед», «Лидс Юнайтед» и «Сандерленд», но главным тренером больше никогда не становился.

Достижения 
 Обладатель Кубка ярмарок: 1968/69
 Лучший бомбардир Первого дивизиона Футбольной лиги: 1972/73
 Лучший бомбардир Второго дивизиона Футбольной лиги: 1978/79

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль на weltfussball.de

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Сандерленд»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Челси»
Игроки ФК «Гейтсхед»
Тренеры ФК «Сандерленд»